Codul penal este o lege în care sunt cuprinse condițiile de tragere la răspundere penală, pedepsele precum și o mare parte a infracțiunilor incriminate în legislația din România.

Actualul Cod Penal a fost adoptat în 2009 (Legea 286/2009) și a intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Acesta conține 446 de articole fiind divizat în două părți: Partea Generală articolele (1-187) și Partea Specială articolele (188-446).   

Codul penal al României a fost emis pentru prima dată în anul 1865 în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, acesta evoluând în timp.

Codul de la 1865 
Codul penal de la 1865 (denumit și „Codul Cuza”) realizează unificarea legislativă penală și marchează începutul dreptului penal român după unirea din 1859 a Moldovei cu Țara Românească. Pentru elaborarea acestui cod s-au folosit izvoare precum Codul penal francez (1810) și Codul penal prusian (1851).

Codul Cuza consacra principiul legalității incriminării și a pedepsei, egalitatea în fața legii penale, umanizarea pedepselor, nu prevedea pedeapsa cu moartea, ci munca silnică pe viață. Infracțiunile erau clasificate în trei categorii: crime, delicte și contravenții.

Codul de la 1936 
Codul penal de la 1936 (denumit și „Codul penal Carol al II-lea”) avea un caracter unificator după realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, intrând în vigoare la data de 18.03.1936.  Astfel, se introduc pentru prima dată alături de pedepse, măsurile de siguranță, măsurile educative (pentru minori), pedepsele complementare și alte accesorii. Codul nu prevedea pedeapsa cu moartea, pedepsei atribuindu-se rolul educativ și introducându-se instituția individualizării pedepsei.

Documentul era structurat în trei părți: dispoziții generale, dispoziții privitoare la crime și delicte și dispoziții privind contravențiile. Asemeni codului penal anterior, pedepsele erau de trei feluri: pentru crime, pentru delicte și pentru contravenții. Fiind considerată una dintre cele mai evoluate legi ale acelor timpuri, rămâne în vigoare până în 1969.

Acest cod a fost modificat pe 2 februarie 1948 de către comuniștii ajunși la putere imediat după abdicarea forțată a Regelui Mihai.

Codul de la 1969 
Codul penal din 1969 a fost elaborat de Vintilă Dongoroz profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității din București

Cu toate că a fost elaborat sub influența ideologiei marxiste, Codul penal de la 1969 a consacrat principiul legalității incriminării și a sancțiunilor de drept penal, precum și principiul individualizării pedepselor, rămânând în vigoare până la data de 1 februarie 2014.

Acest cod a fost modificat succesiv printr-o serie de legi speciale, mai ales după revoluția din anul 1989. Până la 8 decembrie 2008 au intrat în vigoare următoarele modificări:

Codul din 2014 
Deși ar fi trebuit să intre în vigoare în iulie 2010, acest moment a fost amânat de către autorități. Modul în care Codul penal și Codul civil au fost aprobate de autorități a fost contestat de către o serie de organizații neguvernamentale din România care au pornit o inițiativă numită Opriți Codurile!. În 13 aprilie 2009, coaliția a depus la Curtea de Apel București o acțiune împotriva Guvernului României și Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, acuzând cele două instituții publice de încălcarea unui întreg set de acte normative aflate în vigoare, parte dintre acestea fiind enunțate și explicate ulterior în cadrul analizei preliminare.

În final, noul cod penal, cuprins în Legea nr. 286/2009, a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, odată cu Legea de aplicare nr. 187/2012 și cu o serie de modificări aduse la versiunea inițială publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009.

Infracțiuni prevăzute în Codul penal 
Art. 188 Omorul  

Art. 189 Omorul calificat

Art. 190 Uciderea la cererea victimei 

Art. 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 

Art. 192 Uciderea din culpă 

Art. 193 Lovirea sau alte violențe 

Art. 194 Vătămarea corporală Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății

Art. 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 196 Vătămarea corporală din culpă 

Art. 197 Relele tratamente aplicate minorului

Art. 198 Încăierarea 

Art. 199 Violența în familie 

Art. 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă 

Art. 201 Întreruperea cursului sarcinii 

Art. 202 Vătămarea fătului 

Art. 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate 

Art. 204 Împiedicarea ajutorului 

Art. 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal 

Art. 206 Amenințarea 

Art. 207 Șantajul 

Art. 208 Hărțuirea 

Art. 209 Sclavia 

Art. 210 Traficul de persoane

Art. 211 Traficul de minori 

Art. 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie 

Art. 213 Proxenetismul 

Art. 214 Exploatarea cerșetoriei 

Art. 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie 

Art. 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate 

Art. 217 Sancționarea tentativei 

Art. 218 Violul 

Art. 219 Agresiunea sexuală 

Art. 220 Actul sexual cu un minor 

Art. 221 Coruperea sexuală a minorilor 

Art. 222: Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 223: Hărțuirea sexuală

Art. 224: Violarea de domiciliu

Art. 225: Violarea sediului profesional

Art. 226: Violarea vieții private

Art. 227: Divulgarea secretului profesional

Art. 228: Furtul

Art. 229: Furtul calificat

Art. 230: Furtul în scop de folosință

Art. 231: Plângerea prealabilă și împăcarea

Art. 232: Sancționarea tentativei

Art. 233: Tâlhăria

Art. 234: Tâlhăria calificată

Art. 235: Pirateria

Art. 236: Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Art. 237: Sancționarea tentativei

Art. 238: Abuzul de încredere

Art. 239: Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 240: Bancruta simplă

Art. 241: Bancruta frauduloasă

Art. 242: Gestiunea frauduloasă

Art. 243: Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Art. 244: Înșelăciunea

Art. 245: Înșelăciunea privind asigurările

Art. 246: Deturnarea licitațiilor publice

Art. 247: Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

Art. 248: Sancționarea tentativei

Art. 249: Frauda informatică

Art. 250: Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos

Art. 251: Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Art. 252: Sancționarea tentativei

Art. 253: Distrugerea

Art. 254: Distrugerea calificată

Art. 255: Distrugerea din culpă

Art. 256: Tulburarea de posesie

Art. 256^1: Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 257: Ultrajul

Art. 258: Uzurparea de calități oficiale

Art. 259  Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

Art. 260  Ruperea de sigilii 

Art. 261  Sustragerea de sub sechestru

Art. 262  Trecerea frauduloasă a frontierei de stat 

Art. 263  Traficul de migranți 

Art. 264  Facilitarea șederii ilegale în România 

Art. 265  Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României 

Art. 266  Nedenunțarea 

Art. 267  Omisiunea sesizării 

Art. 268  Inducerea în eroare a organelor judiciare 

Art. 269  Favorizarea făptuitorului 

Art. 270  Tăinuirea Infracțiuni privind frontiera de stat

Art. 271  Obstrucționarea justiției 

Art. 272  Influențarea declarațiilor 

Art. 273  Mărturia mincinoasă 

Art. 274  Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției 

Art. 275  Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri 

Art. 276  Presiuni asupra justiției 

Art. 277  Compromiterea intereselor justiției

Art. 278  Încălcarea solemnității ședinței 

Art. 279  Ultrajul judiciar

Art. 280  Cercetarea abuzivă 

Art. 281  Supunerea la rele tratamente 

Art. 282  Tortura 

Art. 283  Represiunea nedreaptă 

Art. 284  Asistența și reprezentarea neloială 

Art. 285  Evadarea 

Art. 286  Înlesnirea evadării 

Art. 287  Nerespectarea hotărârilor judecătorești 

Art. 288  Neexecutarea sancțiunilor penale 

Art. 289  Luarea de mită 

Art. 290  Darea de mită 

Art. 291  Traficul de influență 

Art. 292  Cumpărarea de influență 

Art. 293  Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia 

Art. 294  Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia 

Art. 295  Delapidarea 

Art. 296  Purtarea abuzivă 

Art. 297  Abuzul în serviciu 

Art. 298  Neglijența în serviciu 

Art. 299  Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual 

Art. 300  Uzurparea funcției

Art. 301  Conflictul de interese

Art. 302  Violarea secretului corespondenței

Art. 303  Divulgarea informațiilor secrete de stat

Art. 304  Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Art. 305  Neglijența în păstrarea informațiilor

Art. 306  Obținerea ilegală de fonduri

Art. 307  Deturnarea de fonduri

Note

Vezi și 
 Codul civil al României
 Codul Calimach
 Legiuirea Caradja
 Termeni definiți în Codul penal: „infracțiune”, „tentativă”, „sperjur”, „viol”, „mită”, „prostituție”, „propagandă pentru război”, „furt”

Legături externe 
 Codul Penal actualizat 2020
 Vechiul codul penal (1969), actualizat până la data de 8 decembrie 2008, anp-just.ro
 Noul cod penal (2013/2014) , avocatura.com
 Noul cod de procedură penală (2013) , avocatura.com
 Codul de Procedură Penală, modificat prin OUG în ședința de Guvern, hotweek.ro

Coduri
Drept penal în România
Legislația românească